Al-Burdż – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Ramla
 Al-Burdż – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Hajfa
 Al-Burdż – miejscowość w Syrii
 Nakheel Tower (Al-Burdż) – wieża w Dubaju